Иварс-д’Уржель (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пла-д’Уржель. Занимает площадь 24,3 км². Население — 1716 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página oficial del Ayuntamiento 
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Льейды